gala – oficjalna uroczystość, przyjęcie
 gala banderowa – uroczyste ozdobienie okrętu
 gala flagowa – uroczyste ozdobienie statku
 gala – rodzaj gry w szachy
 Gala – polskie czasopismo wydawane w latach 2001-2021
 Gala – jedna z odmian uprawnych jabłoni
 Gala (1894–1982) – Gala Dalí, żona Salvadora Dalí 
 Gala (ur. 1975) – Gala Rizzatto, włoska piosenkarka
 Global Advertising Lawyers Alliance (GALA) – organizacja non-for-profit

Zobacz też:
 Galla